Tryne (norwegisch: Schnauze) ist geografischer Namensbestandteil in Antarktika:
 Tryne Bay, Bucht
 Tryne Crossing, Gebirgspass
 Tryne-Fjord
 Tryne-Halbinsel
 Tryne Point, Landspitze
 Tryne Island, Insel
 Tryne Islands, Insel
 Tryne-Sund, Passage
Siehe auch:
 Trine